Johnson Aguiyi-Ironsi (1924–1966), général et personnalité politique nigériane, président du Nigeria (1966) ;
 Thomas Aguiyi-Ironsi, personnalité politique et diplomate nigérian, ministre de la défense du Nigeria (2006–2007), fils du précédent.